BBN steht für:
 Bario	in Sarawak in Malaysia, ein Flughafen nach dem IATA-Flughafencode
 Bayesian Belief Network, fachsprachlich englisch für Bayes’sches Netz
 Big Bang Nucleosynthesis, fachsprachlich englisch für die Theorie der primordialen Nukleosynthese
 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, das Büro für nationale Sicherheit in Polen
 Bolt Beranek and Newman, ein US-amerikanisches Technologieunternehmen
 Borabicyclononan, eine Reagenz in der organischen Chemie, siehe 9-Borabicyclo[3.3.1]nonan
 Bundeseinheitliche Betriebsnummer in Deutschland, nach 1994 durch die Global Location Number ersetzt

bbn steht für:
 Uneapa (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung